ABA puede referirse a:

Geografía
 El río Aba, en el sur de Nigeria.
 Aba, ciudad de Nigeria, ubicada a orillas del río del mismo nombre.
 Aba, despoblado español que forma parte del concejo de Guereñu, municipio de Iruraiz-Gauna, provincia de Álava, País Vasco.
 Aba, ciudad de la provincia de Sichuan (China).

Ciencia
 El ABA, ácido abscísico, una hormona vegetal.

Organizaciones
 La ABA, Academia Básica del Aire y del Espacio, de España.
 La ABA, American Basketball Association, liga de baloncesto de los Estados Unidos, desaparecida en 1976.
 La ABA, American Basketball Association, liga actual de baloncesto profesional de los Estados Unidos, creada en 1999 (sin ninguna relación con la anterior).
 ABA, Asociación Boliviana de Astronomía.

Otros
 Aba, en la mitología griega, una náyade.
 Asahi Broadcasting Aomori (en), una emisora de televisión en Aomori, Aomori, Japón.

Siglas